Julio Maximiliano Bevacqua (Córdoba, 9 de junho de 1980) é um jogador de futebol argentino. Sua posição é avançado centro. Em Portugal representou o Sporting Braga, o Estrela da Amadora e o Portimonense. Atualmente joga pelo Deportivo Quito, do Equador.

Futebolistas da Argentina